Матиця (від загальнослов. кореня «мати») — назва національних культурно-освітніх товариств, створених низкою слов'янських народів переважно в епоху їхнього національно-культурного відродження у ХІХ столітті. Деякі з них продовжують функціонувати і сьогодні:
 Матиця болгарська ()
 Матиця галицько-руська — культурно-освітня організація заснована в 1848 р. у Львові. Остаточно ліквідована радянською владою в 1939 р.
 Матиця моравська ()
 Матиця польська () — освітньо-видавниче товариство засноване в 1882 р. у Львові за ініціативи Юзефа Крашевського.
 Матиця русинська () — культурно-освітня організація паннонських русинів заснована в 1990 р. в Руському Керестурі.
 Матиця серболужицька ()
 Матиця сербська () — донині існуюче літературне-наукове і культурно-освітнє товариство засноване в 1826 р. в Пешті. Крім території самої Сербії, веде діяльність закордоном в Боснії і Герцеговині, Чорногорії, а також планується відділення в Відні (Австрія):
 Матиця сербська — Товариство членів у Республіці Сербській ()
 Матиця сербська — Товариство членів у Чорногорії ()
 Матиця сілезька ()
 Матиця словацька ()
 Матиця словенська ()
 Матиця хорватська ()
 Матиця чеська ()
 Матиця чорногорська ()

Див. також 
 Український культурний фонд — державна установа створена з метою сприяння розвитку української культури і мистецтва.
 Домовіна — національна організація лужичан.